De diamant (roman), een roman van Harry Mulisch uit 1954.
 Bassie & Adriaan: De Diamant, de derde televisieserie van Bassie en Adriaan uit 1979.